ТШТ — многозначная аббревиатура:
 ТШТ — Текстильшвейторг
 Тшт — штучное время (продолжительность выполнения технологической операции, не учитывающее время на подготовку исполнителя)

См. также 
  — аббревиатура латиницей